Кубок Плаччи () — шоссейная однодневная велогонка, с 1923 по 2010 год проводившаяся по маршруту между итальянской Имолой и Сан-Марино.

История 

В 1921 году крупнейший спортивный клуб Имолы Unione Sportiva Imolese (USI) организовал любительскую велогонку. Она состоялась 2 октября того же года по маршруту Имола – Кастель-дель-Рио – Коньяле и обратно. Молодой велогонщик Антонио Плаччи ди Бубано, родом из коммуны Мордано, погиб во время гонки, столкнувшись с тележкой после отказа тормозов велосипеда (движение на маршруте гонок в то время часто не перекрывали). Чтобы почтить и сохранить память о гонщике, USI решил организовать соревнование, которое повторялось бы каждый год. Так, весной 1922 года был создан Кубок Плачи. Первое издание, открытое для юниоров, любителей и гонщиков, выступавших без команды, было проведено 23 сентября 1923 года.

Гонка стала значимой в шестидесятых годах — с 1962 года она начала проводиться регулярно, а её престиж рос с каждым годом. В середине восьмидесятых годов Кубок Плачи был включен Международным союзом велосипедистов в календарь гонок класса «hors» (вне категории), к которому, к тому времени, уже относились только пять других итальянских гонок, включая монументальные Милан — Сан-Ремо и Джиро ди Ломбардия.

В 1988 и 2009 годах Кубок выступал в качестве чемпионата Италии в групповой гонке.

В 2005 году однодневка вошла в календарь UCI Europe Tour, получив категорию 1.HC.

В 2010 году USI, имея проблемы с организацией соревнования, провел гонку среди гонщиков до 23-х лет (андеров). Следующие два года однодневка уже не проводилась как самостоятельная гонка: в 2011 году она была объединена с Джиро ди Романья, а в 2012 — с Джиро дель Венето, маршрут которой прошёл с Абано-Терме к Имоле.

В 2014 году Unione Sportiva Imolese был распущен, что привело к окончательному закрытию соревнования.

Призёры 

 В 2008 году второе место занял итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2013 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 1 января 2003 по 18 мая 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределение мест не производилось.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Кубок Плаччи  на Memoire du cyclisme
 Кубок Плаччи на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1923 года
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье
Спортивные соревнования в Сан-Марино